Джереми Харрис:
  (род. 1950) — американский политик, мэр столицы штата Гавайи Гонолулу.
 Харрис, Джереми О. (род. 1989) — американский драматург, сценарист и театральный актёр.
  — американский актёр.